Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Assente
 Assente
 Gilles Elseneer (secondo turno)

 Lars Burgsmüller (finale)
 Michal Tabara (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Peter Wessels (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2004